Andreas Nilsson kan syfta på:

 Andreas Nilsson i Norrlångträsk (1883-1971) – folkpartistisk riksdagsman.
 Andreas Nilsson (fotbollsspelare) (1910-2011) – allsvensk fotbollsspelare i Malmö FF
 Andreas Nilsson (fotbollsspelare född 1977) – allsvensk fotbollsspelare i IFK Göteborg och IF Elfsborg
 Andreas Nilsson (regissör) – svensk musikvideo-regissör
 Andreas Nilsson (skådespelare) – född 1964 i Södertälje, skådespelare och röstdubbare
 Andreas Nilsson (handbollsspelare, 1971) – handbollsspelare född 1971 i Halmstad
 Andreas Nilsson (handbollsspelare) – handbollsspelare född 1990 i Trelleborg